Estree kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Estrée, kommun i departementet Pas-de-Calais, 
 Estrée-Blanche, kommun i departementet Pas-de-Calais, 
 Estrée-Cauchy, kommun i departementet Pas-de-Calais, 
 Estrée-Wamin, kommun i departementet Pas-de-Calais,